Granger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Walter W. Granger
 Walter Willis Granger